

Accezioni comuni 
 Corona – copricapo cerimoniale dei monarchi

Anatomia 
 Corona – parte superiore del cranio
 Corona – regione circolare a ridosso della pupilla
 Corona – parte superiore del dente, esterna alla gengiva
 Corona – in odontotecnica, capsula protettiva o sostitutiva della corona del dente
 Corona – parte circolare del pene, alla base del glande
 Corona – anello di cute, coperta di pelo, immediatamente al di sopra della muraglia (parte cornea dello zoccolo equino)

Architettura 
 Corona – struttura con cui termina superiormente una costruzione, detta anche coronamento
 Corona – opera esterna delle antiche fortificazioni costituita da un bastione frontale e due mezzi bastioni laterali
 Corona – si dice della parte superiore di una diga (costruita con struttura, forma ad arco)

Geografia 
Italia
 Corona – frazione di Mariano del Friuli, in provincia di Gorizia
 Corona – frazione di Cortaccia sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano
Stati Uniti d'America
 Corona – città della contea di Riverside, in California 
 Corona – città della contea di Roberts, nel Dakota del Sud 
 Corona – villaggio della contea di Lincoln, nel Nuovo Messico

Musica 
 Corona – segno della notazione musicale che indica il prolungamento di una nota 
 Corona – cantante brasiliana naturalizzata italiana e denominazione del progetto musicale dance di cui era la voce
 Corona – album di Fay Hallam del 2015

Persone 
 Achille Corona (1914-1979) – politico e giornalista italiano
 Alessandro Corona (n. 1972) – ex canottiere italiano
 Antonio Corona (1933-1994) - politico italiano
 Armando Corona (1921-2009) – politico italiano del PRI, già presidente del consiglio regionale sardo e Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia
 Christian Corona (n. 1977) – giocatore di curling italiano
 Domenico Corona (1825-1911) – imprenditore italiano
 Emiliano Corona (n. 1983) – orientalista italiano
 Fabrizio Corona (n. 1974) – personaggio televisivo coinvolto in Vallettopoli
 Giacomo Corona (1908-1979) – politico italiano
 Giovanni Corona (1914-1987) – poeta italiano
 Giorgio Corona (n. 1974) – calciatore italiano
 Hugo René Rodríguez Corona (n. 1959) – ex calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Jesús Manuel Corona (n. 1993) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Joe Corona (n. 1990) – calciatore statunitense, di origini messicane, di ruolo centrocampista
 José de Jesús Corona (1981) – calciatore messicano, di ruolo portiere
 José Llopis Corona (1918-2011) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Juan Corona (1934-2019) – pluriomicida seriale messicano
 Lauro Corona (1957-1989) – attore e modello brasiliano
 Leonardo Corona  (1561-1605) – pittore italiano
 Luca Corona  (n. 1977) – rugbista a 15 italiano
 Marina Corona (n. 1949) – poetessa italiana
 Mauro Corona (n. 1950) – scrittore, alpinista e scultore italiano
 Miguel Angel Corona, propr. Miguel Ángel García Pérez-Roldán, noto come Corona (n. 1981) – ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Pio Alberto del Corona(1837-1912) – arcivescovo cattolico italiano
 Puccio Corona (1942-2013) – giornalista italiano
 Romolo Corona (1893-1965) – compositore, produttore discografico, editore e paroliere italiano
 Sirio Corona (1974-2001) – vigile del fuoco italiano, insignito di medaglia d'oro al valor civile
 Teodoro Corona Musachi, anche noto come Teodoro III Musachi (...–1449) – condottiero e patriota albanese
 Vittorio Corona (1947-2007) – giornalista italiano
 Vittorio Corona (1901-1966) – pittore italiano
 Yasser Corona (n. 1987) – calciatore messicano, di ruolo difensore

Opere e personaggi
 Corona – film del 2020 diretto da Mostafa Keshvari
 Corona – pianeta immaginario presente in alcuni fumetti della Disney
 Corona – luogo immaginario in cui si svolgono gli eventi narrati nella saga di Demon Wars
 Corona – personaggio di Spider Riders

Scienze e tecnologia 
 Corona – in fisica, fenomeno ottico
 Corona – in matematica, insieme dei punti compresi fra due circonferenze concentriche
 Corona solare – parte più esterna dell'atmosfera del Sole
 CORONA – prototipo di un vettore di lancio riutilizzabile
 Corona – serie di satelliti spia prodotti e gestiti dalla CIA con l'assistenza dell'aeronautica militare statunitense
 Corona – ruota di maggiore diametro in un sistema di trasmissione a corona e pignone
 Corona – corona specifica per biciclette
 Corona – fibra di scarto nella filatura della lana
 Corona (orologeria) – rotellina zigrinata di un orologio con funzione di regolazione

Valute 
 Corona – moneta introdotta in Inghilterra da Enrico VIII
 Corona austro-ungarica – valuta dell'Impero austro-ungarico
 Corona ceca – valuta della Repubblica Ceca
 Corona cecoslovacca – valuta della Cecoslovacchia
 Corona danese – valuta della Danimarca
 Corona del Liechtenstein – valuta del Liechtenstein
 Corona delle Fær Øer – valuta delle isole Fær Øer
 Corona di Boemia e Moravia – valuta in corso solo durante la Seconda guerra mondiale
 Corona estone – valuta dell'Estonia fino al 14 gennaio 2011
 Corona islandese – valuta dell'Islanda
 Corona jugoslava – ex-valuta della Jugoslavia
 Corona norvegese – valuta della Norvegia
 Corona slovacca – ex-valuta della Slovacchia
 Corona svedese – valuta della Svezia

Altro 
 Corona – sinonimo di istituzione regia
 Corona – nome proprio femminile italiano
 Corona – cognome italiano
 Corona – marca di birra
 Corona – in botanica, insieme di appendici disposte in cerchio e sovrastanti un organo
 Corona – nel cattolicesimo, oggetto utilizzato per recitare il rosario
 Corona – in esogeologia, formazione geologica di forma ellissoidale 
 Corona – nel pugilato e altri sporti, simbolo che rappresenta i detentori di un titolo di campione del mondo
 Corona – nella Roma antica, ricompensa militare ai soldati e ufficiali valorosi
 Corona – in araldica, figura che compare come ornamento dello scudo
 Corona – lampadario medievale costituito da uno o più cerchi metallici muniti di punte reggicandela o di coppette d'olio
 Corona – vascello di linea veneziano del XVIII secolo

Pagine correlate 
 Sankt Corona
 Santa Corona

Altri progetti